Osekovo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Popovača, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 853 stanovnika od čega 433 muškaraca i 420 žena.

Poznate osobe 
Dragutin Pasarić

Kultura
 KUD "Stjepan Šajnović" Osekovo
 Udruga Narodno tivo i vezivo

Šport 
 NK Dinamo Osekovo

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji